Jméno a příjmení Antonín Pospíšil má více nositelů:

 Antonín Pospíšil (soudní rada) (1879–1949) – vrchní soudní rada Dr. Antonín Pospíšil z Čáslavi
 Antonín Pospíšil (1903–1973) – český a československý politik, poúnorový poslanec a ministr za ČSL, předseda ČSL 1968–1973
 Antonín Pospíšil (kněz) (1925–2021) – moravský kněz
 Antonín Pospíšil (malíř) (1909–2008) – český malíř a ilustrátor zejména publikací o přírodě

Související články  
 Pospíšil – příjmení